

Africa

Benin 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Abomey

Camerun 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Douala

Nigeria 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo  – Abeokuta

Repubblica Democratica del Congo 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Basankusu

Americhe

Guadalupa 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Pointe-à-Pitre

Isole Vergini americane 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Charlotte Amalie

Stati Uniti d'America 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo  – Filadelfia
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo  – Washington

Suriname 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo  – Paramaribo

Asia

Mongolia 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo  – Ulan Bator

Europa

Estonia 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Tallinn

Francia 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo –  Nantes
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Troyes

Italia 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Adria
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Ales
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Lamezia Terme
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Pitigliano
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Sorano

Irlanda 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Ennis

Lituania 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Kaunas
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Šiauliai

Polonia 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo –  Legnica
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo –  Poznań

Repubblica Ceca 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Brno

Russia 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Kazan'
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Peterhof
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – San Pietroburgo

Svizzera 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Berna

Ucraina 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Kam"janec'-Podil's'kyj
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Luc'k

Ungheria 
 Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo – Pécs

Pagine correlate 
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo
 Basilica dei Santi Pietro e Paolo
 Cattedrale di San Pietro
 Cattedrale di San Paolo